Escriptura, mètode de comunicació humana
 Escriptura (document), representació escrita d'un negoci jurídic
 Escriptura (impost), impost romà
 Escriptures o text sagrat